Моради — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Моради, Масуд — судья из Ирана, судил футбольные матчи на Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине.
 Моради, Сохраб (род. 1988) — иранский тяжелоатлет, олимпийский чемпион 2016 года.